Венделин — мужское имя, а также фамилия германского происхождения.

 Венделин (550—617) — католический православный святой; миссионер и игумен, проповедовавший в юго-западной Германии.
 Бёхайм, Венделин (1832—1900) — австрийский оружиевед и военный деятель.
 Вернер, Венделин (род. 1968) — немецкий математик.
 Опатрны, Венделин (1908—1944) — чехословацкий офицер, герой Второй мировой войны.
 Шпейер, Венделин фон — немецкий книгопечатник, работавший в Венеции с 1468 года по 1477 год.

Топонимы:
 Венделин  — кратер на видимой стороне Луны.